Силицид стронция — бинарное неорганическое соединение стронция и кремния с формулой SrSi, белые кристаллы.

Получение 
 Сплавление оксида или карбоната стронция, кремния или оксида кремния с углём:

Физические свойства 

Силицид стронция образует белые кристаллы.

Химические свойства 

 Разлагается водой:

 Реагирует с минеральными кислотами.

См. также 

Известны другие силикаты стронция:
 SrSi — моносилицид стронция

Литература 
 

Силициды